Angelica chaerophyllea är en flockblommig växtart som beskrevs av Lottermoser och Eysenh. Angelica chaerophyllea ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
chaerophyllea